Tigris, ragadozó emlős
 Tigris, az Eufráteszbe torkolló törökországi és iraki folyó
 Tigris, a keleti asztrológia állatövi jegye
 Tigris és Királytigris, harckocsitípus
 Tigris, A. A. Milne: Micimackó kuckója című regényének egyik szereplője
 F–5 Tiger II, vadászrepülőgép
 Eurocopter Tiger, harci helikopter
 Ázsiai tigrisek, gazdasági jelenség
 Tigris, Thor Heyerdahl egyik hajója